ADO Den Haag doet in het seizoen 2011/2012 voor de vijfde keer mee in de Nederlandse Eredivisie. Na drie tweede plaatsen hoopt ADO Den Haag wederom voor de titel mee te strijden.

Transfers

aangetrokken zomer 2011
 Jennifer Vreugdenhil
 Myriam van Roeden
 Marjolijn van den Bighelaar
 Tessel Middag
 Merel van Dongen

Selectie 2011/12 
De selectie bestaat op dit moment uit 20 voetbalsters. Grafiek beslaat alleen seizoen 2011/12.

Technische staf

Uitslagen

Oefenwedstrijden

Eredivisie

Zie ook 
 ADO Den Haag vrouwen
 Eredivisie 2011/12
 KNVB beker 2011/12
 ADO Den Haag (mannen) in het seizoen 2011/12

Externe links en bronnen 
 Officiële website
 Website ADO-Vrouwen
 Groen Geel Hart
 soccerway ado den haag

2011/12
ADO Den Haag vrouwen